Bacanje diska za muškarce na Svjetskom prvenstvu u atletici 2015. održano je na Nacionalnom stadionu u Pekingu 27. i 29. kolovoza 2015. 

Trostruki svjetski prvak Robert Harting nije mogao nastupiti u Pekingu radi operacije koljena, čime je otvorio priliku drugim diskašima u lov na odličje. Svjetski doprvak, Piotr Małachowski je trenutno bio u samom vrhu muškog bacanja diska tijekom prve polovine 2015. godine, a to je potvrdio drugim rezultatom u kvalifikacijama. Jedini koji je kvalifikacijama bacio bolje od Malachowskog je bio Jamajčanin Fedrick Dacers. Ipak, u završnici natjecanja Malachowski je već hicem iz prve serije (65,09 m) pokazao da je ovdje glavni favorit za zlato. Već u drugoj seriji Malachowski je bacio pobjednički hitac od 67,40 metara. Prvoplasirani u kvalifikacijama, Ferick Dacers u prvoj seriji bacio je 64,22 metra, što je na kraju bilo dovoljno za sedmo mjesto. Milanov je u trećoj rundi bacio disk dalekih 66,90 m, čime je osigurao srebrno odličje i oborio Belgijski državni rekord. Iako je Gerd Kanter imao nekoliko odličnih hitaca, brončanim se odličjem okitio još jedan Poljak, Robert Urbanek, koji je u petoj rundi svrgnuo Kantera s trećega mjesta.

Osvajači odličja

Kvalifikacijska norma

Raspored natjecanja 

 Sva napisana vremena odnose se na lokalno vrijeme (UTC+8)

Rezultati

Kvalifikacije 
Za odlazak u završnicu bilo je potrebno baciti disk preko 65,00 metara (Q), a ako to najboljih dvanaest (q) nije uspjelo prebaciti, onda se dvanaest natjecatelja s najboljim rezultatom kvalificira u završnicu.

Završnica 
Završnica je započela u 19:50 sati po lokalnom vremenu.

Izvori 

Bacačke discipline na Svjetskom prvenstvu u atletici 2015.